Wintzer ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Wintzer ist eine Schreibvariante zum Namen Winzer und somit ein Berufsname.

Namensträger 

 Friedrich Wintzer (1933–2004), deutscher evangelischer Theologe
 Heinrich Wintzer (1892–1947), deutscher Generalleutnant
 Pascal Jean Marcel Wintzer (* 1959), französischer Geistlicher, Erzbischof von Poitiers

Weblinks 
 Wintzer bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname